

Patronyme 

 Aaron Abrams (1979-), joueur de rugby à XV canadien ;
 Albert Abrams (1863-1924), médecin américain radiesthésiste et précurseur de la radionique ;
 Anthony Abrams (1979-), footballeur guyanien ;
 Creighton Williams Abrams (1914-1974), général américain à l’époque de la guerre du Vietnam ;
 Erika Abrams (1952-), femme de lettres française ;
 Hiram Abrams (1878-1926), personnalité du cinéma américain ;
 J. J. Abrams (1966-), producteur de télévision, réalisateur et scénariste américain ;
 LeRoy Abrams (1874-1956), botaniste américain ;
 M. H. Abrams (1912-2015), écrivain et critique littéraire américain ;
 Muhal Richard Abrams (1930-2017), pianiste américain de jazz ;
  ;
 Ted Abrams (1917-1990), pionnier américain de la photographie aérienne et fondateur de l'Abrams Air Craft.

Autres 
 M1 Abrams, char lourd américain 
 Abrams Books, maison d'édition américaine
 Abrams Discoveries, l'édition américaine des Découvertes Gallimard

Homonymie de patronyme
Patronyme juif